Stati Uniti
Cross Roads – borough della Contea di York, Pennsylvania
Cross Roads – città della Contea di Denton, Texas